Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! — третій альбом музичного проекту Enigma, випущений у 1996 році та завершальний альбом першої «глави Enigma».

Список треків 
 Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (01:57)
 Morphing Thru Time (05:47)
 Third Of It's Kind (00:19)
 Beyond The Invisible (05:05)
 Why!… (04:59)
 Shadows In Silence (04:21)
 The Child In Us (05:00)
 T.N.T. For The Brain (04:26)
 Almost Full Moon (03:25)
 The Roundabout (03:38)
 Prism Of Life (04:54)
 Odyssey Of The Mind (01:41)

Джерела 
 Матеріал надано українським фан-сайтом Світ Enigma

Посилання 
 Детальніше про альбом Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! на сайті Світ Enigma

Альбоми Enigma